Байлен () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Морена. Занимает площадь 117,6 км². Население — 18 763 человека (на 2010 год). Расстояние — 39 км до административного центра провинции.

См. также 
 Сражение при Байлене

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Sitio Web Oficial Ayuntamiento de Bailén 
 Información cultural-histórica
 Información Comercial
 Guía documental del Bicentenario de la Batalla de Bailén
 Web Oficial del Bicentenario de la Batalla de Bailén
 Pag.Web Oficial del Club Balonmano Bailén

Населённые пункты Хаэна
Муниципалитеты Хаэна